Bonnett Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bonnett Lake (Georgia)
 Bonnett Lake (Mississippi)
 Bonnett Lake (Ohio)

Siehe auch:
 Bonnet Lake